Albertus Jacobus Duymaer van Twist (1775-1820), Nederlands jurist, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen
Albertus Jacobus Duymaer van Twist (1809-1887), Nederlands politicus en bestuurder, onder meer Gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, zoon van bovenstaande
Lodewijk Duymaer van Twist (1865-1961), Nederlands generaal en politicus
Mien Duymaer van Twist (1891-1967), Nederlands toneel- en filmactrice